Aglianico del Taburno rosso è un vino a DOCG prodotto in provincia di Benevento

Zona di produzione 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Aglianico minimo 85%
Altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%

Tecniche di produzione 
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi/ha. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli su terreni umidi.
Le forme di allevamento consentite sono a controspalliera.
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco, di corpo;
acidità totale minima: 5,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG

Storia 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG
Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 29.10.1986
Approvato DOCG con DM 30.09.2011 G.U. 236 - 10.10.2011

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Benevento (1994/95) 3192,98
Benevento (1995/96) 4065,32
Benevento (1996/97) 4836,65

Note

Voci correlate 
Taburno Camposauro

Collegamenti esterni 
Sannio DOP - Consorzio tutela vini

Vini DOCG della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico